FAST протокол (аббр. от ) — бинарный вариант протокола FIX, адаптированный для поточной передачи по сети. Разработан FIX Protocol Ltd. Используется для передачи большого количества рыночных данных в торговых системах. Позволяет в более компактном виде передавать большие объёмы информации о рыночных сделках и применяется в высокоскоростных торговых системах, требующих низких задержек передачи.

История 
 2004 год — сформирована рабочая группа по оптимизации рыночных данных «mdowg»
 2005 год — представлен проект протокола (, POC)
 2006 год — опубликован стандарт FAST 1.0
 2007 год — опубликован стандарт FAST 1.1
 2009 год — опубликован стандарт FAST 1.2

Текущая версия FAST 
Утвержденный стандарт использует версию 1.2, которая поддерживается множеством бирж и брокеров. Доступны реализации протокола с открытым исходным кодом.

Биржи, поддерживающие FAST протокол 
 NYSE Archipelago
 CME Group (CME)
 International Securities Exchange (ISE)
 Eurex
 BATS
 Московская Биржа (MOEX)
 Санкт-Петербургская биржа
 Шанхайская фондовая биржа (Китай)

Открытые реализации протокола 
Доступен исходный код нескольких реализаций протокола FAST из состава проектов:

Примечания

Ссылки 
 FAST протокол — домашняя страница.

Сетевые протоколы
Финансовые рынки